LHM steht für:
 LHM Indústria Mecânicas, ehemaliger brasilianischer Automobilhersteller
 Ladehilfsmittel bzw. Lagerhilfsmittel, in der Logistik zur Lade- bzw. zur Lagereinheitenbildung eingesetzt
 Luzerner Höhenklinik Montana, Kurklinik des Luzerner Kantonsspitals in Crans-Montana, Kanton Wallis

lhm steht für:
 Lhomi (Shing Saapa; ISO-639-3-Code), eine der Varietäten der zentraltibetischen Sprache, die die Basis der Standard-tibetischen Sprache ist

Abkürzung